Apolgusa cretica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck, och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Apolgusa cretica ingår i släktet Apolgusa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cretica